Het toernooi om het wereldkampioenschap dammen 1956 vond plaats van maandag 5 november 1956 tot en met zaterdag 1 december 1956 in verschillende plaatsen in Nederland. Het kampioenschap, dat bestond uit 19 ronden, werd gewonnen door de Canadees  Marcel Deslauriers, die met 27 punten één punt voorsprong had op de Nederlander Reinier Cornelis Keller.

Eindstand

Rondes 

Wereldkampioenschap dammen
Dammen in Nederland
Dammen in 1956
Dammen